Steinaubach ist Name oder Alternativname von Fließgewässern (sortiert nach Mündungsgewässer):
 Steinaubach oder Steinebach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig in Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Steinaubach (Nahe), linker Zufluss der Nahe bei Neubrücke (Hoppstädten-Weiersbach), Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Steinau